Amerikai Egyesült Államok
Baileyton (Alabama)
Baileyton (Tennessee)